Ugnarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ugnarna (söder om Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Ugnarna (norr om Bengtskär, Kimitoön), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar